Ел Корео има више значења:

 Ел Корео (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Корео (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Корео (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Корео (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику